Córcega (, ; en corso e italiano, ,  o ) es una isla y una de las trece regiones de la Francia metropolitana que, junto con los territorios de Ultramar, conforman la República Francesa. Su capital y ciudad más poblada es Ajaccio. Limita al norte con el mar de Liguria, al este con el mar Tirreno, al sur con el estrecho de Bonifacio que la separa de la isla italiana de Cerdeña y al oeste con el mar Mediterráneo. Con 8680 km² y 322 000 habitantes en 2012, es la región menos extensa y poblada del país. Es la cuarta isla más grande del mar Mediterráneo y forma parte del territorio francés desde 1768, con una breve interrupción entre 1794 y 1797, cuando constituyó el Reino Anglo-Corso.

Organización político-administrativa 

Córcega goza de un estatuto particular entre las regiones francesas, en virtud de una ley de 13 de mayo de 1991. No constituye una región sino una colectividad territorial, la «Colectividad Territorial de Córcega»; esta diversa denominación se traduce en la práctica en que goza de mayor poder relativo que las restantes regiones de Francia (aunque ya poseía una situación más ventajosa que las restantes bajo el antiguo estatuto particular que la caracterizaba como región). Esta colectividad territorial está formada por dos departamentos: Alta Córcega (capital: Bastia) y Córcega del Sur (capital: Ajaccio).

Las instituciones particulares que presenta son el Consejo ejecutivo, la Asamblea territorial de Córcega y el Consejo económico y social de Córcega:
 El Consejo ejecutivo de Córcega ejerce las funciones ejecutivas, lo que en otras regiones es ejercido por el presidente del Consejo Regional.
 La Asamblea de Córcega, órgano deliberativo, dotado de competencias más amplias que en las otras asambleas regionales.
 El Consejo económico, social y cultural de Córcega, órgano consultivo.

Geografía 
Córcega tiene una superficie de 8680 km². Es una isla situada 200 km aproximadamente al sureste de la Costa Azul (Niza), al oeste de la Toscana (Italia) y al norte de Cerdeña. Más bien boscosa y montañosa, en la costa sur predominan los acantilados escarpados (estrecho de Bonifacio).

Córcega se sitúa junto con Cerdeña en una microplaca continental separada de la de España y de Italia llamada «bloque corso-sardo». Los griegos habían bautizado esta isla del mar Mediterráneo «Kallisté» («La más bonita»). Hoy, se conoce a Córcega con el nombre de «Isla de la Belleza». Gracias a sus 1000 km de costas, de los cuales aproximadamente 300 km son de arena fina, Córcega es un lugar de interés para los deportistas náuticos, los submarinistas y otros amantes del mar. Pero Córcega es igualmente una montaña en el mar. A principios del siglo , algunos la habían apodado la isla verde, para diferenciarla de las otras islas mediterráneas, mucho más áridas, ya que Córcega, a pesar de su posición meridional y su insolación, es una isla con abundante vegetación.

Córcega tiene una longitud de 183 km en su parte más larga y 83 km en su parte más ancha. Tiene en torno a 1000 km de línea de costa, entre los cuales se hallan doscientas playas.

Cuenta con un gran número de montañas, siendo monte Cinto el pico más alto con 2706 m de altitud. Además, hay otros veinte que miden más de 2000 m. Las montañas abarcan dos tercios de la isla, formando una única cadena montañosa.

Aproximadamente unos 4020 km² están cubiertos por bosques, lo cual representa casi la mitad de la isla. Además, de la superficie total, unos 3500 km² son reservas naturales.

Clima 

El clima de Córcega es por lo general de tipo mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y lluviosos junto a la costa, haciéndose más fríos y con nevadas en las montañas del interior, en función de la altitud.

La temperatura media anual (12 °C) es poco indicativa, ya que en la isla se dan numerosos microclimas determinados por la propia orografía de la isla, muy marcados por la orientación de las laderas y por tanto de la insolación. La temperatura media anual de las zonas costeras es de 16,6 °C con una media invernal de 7/8 °C y una media estival de 25 °C.

Las precipitaciones se concentran en el otoño e invierno (noviembre es el mes más lluvioso), mientras que el periodo desde junio hasta octubre se caracteriza por una fuerte sequía con muy bajas probabilidades de lluvia.

Los vientos más comunes son el Maestrale del noroeste, que sopla con gran velocidad desde el mar sobre Bonifacio, el Libeccio (del suroeste) y el Scirocco (del sureste).

Ríos 

Los ríos de Córcega se originan en buena medida en los lagos y montañas de la zona interior, formando rápidos y cascadas. Los principales ríos son el Golo, el Tavignano (con su afluente el río Restonica), el Fium Orbo, el Travo, el Rizzanese, el Taravo, el Gravona, el Prunelli, el Liamine, el Porto y el Fango.

Ecología 

La vegetación natural la formaban bosques mediterráneos, masas forestales, y arbustos. Predomina la vegetación esclerófila perennifolia, sobre todo encinas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber). Las montañas son mucho más frescas y húmedas.

Muchas de las tierras bajas costeras han sido aclaradas para su explotación agrícola y el pastoreo intensivo ha reducido considerablemente los bosques de montaña.

Áreas naturales protegidas 

La isla tiene un parque natural (Parc naturel régional de Corse), que protege a miles de especies animales y plantas, algunas de ellas endémicas. El parque se declaró en 1972 e incluye el golfo de Porto, la Réserve naturelle de Scandola (lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), y algunas de las montañas más altas de la isla.

El sendero de gran recorrido GR20 cruza el parque natural de Córcega. El GR20 tiene una longitud de aproximadamente 200 km con más de 10 000 m de desnivel acumulado. Está señalizado para poder realizarse a pie, y es uno de los mayores reclamos turísticos de Córcega.

Historia 

Córcega ha sido ocupada prácticamente de forma continua desde el Mesolítico. Su población Italiana indígena fue influida por otras de corte mediterráneo desde la Prehistoria. Tras el proceso colonizador de los antiguos griegos —y una fugaz etapa de ocupación etrusca— fue ocupada por el Imperio romano en la época de la República, convirtiéndose junto a Cerdeña en una provincia más del imperio. Córcega sufre las invasiones vándalas y formó parte como el resto de Italia del imperio romano de oriente en 550 y del reino lombardo en el . En época medieval la isla formó parte de la Corona de Aragón, desde 1325 hasta que fue recuperada por la República de Génova en 1447 que, desde hacía años mantenía un contencioso con Pisa para hacerse con la isla. Fue independiente entre 1755 y 1769, siendo finalmente comprada a la República de Génova por parte de Francia, país del que actualmente forma parte. Existe una corriente nacionalista que reclama la identidad de la isla y una total independencia. También desde 1976 el Frente de Liberación Nacional de Córcega, organización terrorista que ha realizado diversos atentados reivindicando la independencia de la isla.

Demografía

Población 
Un 87,1 % de la población es de origen corso, también hay importantes minorías como la magrebí (marroquíes y tunecinos) y europeos, principalmente italianos y portugueses. La religión predominante es la católica.

Idiomas 

El francés es el único idioma oficial de la isla, aunque se reconozca el corso como idioma regional histórico. El corso es una lengua neolatina aferente al área italorromance y conecta con el grupo de dialectos toscanos, aunque su estatus de lengua como tal es relativamente reciente (reivindicación que data de los años 1980) y no entró en la definición general admitida de lengua romance debido a su gran parecido con el toscano y otras de sus variantes. El llamarlo «lengua», como en este artículo, es considerado impropio por la mayoría de lingüistas especializados en lenguas romances. Hay quien lo considera entre los dialectos italianos uno de los más cercanos al italiano oficial, por su gran afinidad con el toscano (dialecto del que se ha elaborado el italiano estándar).
El corso se divide en dos variantes principales: cismontano y el oltramontano. En Bonifacio y Calvi se habla un dialecto análogo al de Liguria (Italia), que es todavía enseñado, pero opcional, en las escuelas primarias. El corso del norte de Cerdeña (gallurés y sassarés) introduce afinidades notables del léxico y de la gramática con el dialecto de Córcega meridional. En detalle, el galurés hablado en Gallura en el noreste de la isla, puede ser clasificado como una variante del corso. Por otra parte, el corso introduce fuertes influencias del dialecto de la cercana isla de Capraia. El cismontano es particularmente cercano al italiano, en cambio el oltramontano resiente de influencias de la lengua sarda.

Economía 

El turismo desempeña un papel esencial en la economía de Córcega. El clima agradable de la isla, el bello paisaje y las impresionantes líneas de costa hacen de ella un destino popular entre los franceses y los otros europeos occidentales.
Sin embargo, la isla no ha tenido el mismo nivel de desarrollo turístico que otras partes del Mediterráneo y es relativamente virgen. El turismo se concentra especialmente en el área alrededor de Porto Vecchio y Bonifacio en el sur de la isla, y Calvi en el noroeste.

Cultura 

El corso se habla hoy por el 60 % de la población, el dialecto corso es vehículo de la cultura corsa: música, sus proverbios, sus expresiones, etc. Es fruto de numerosas reivindicaciones en relación con su protección y su enseñanza. Se están realizando numerosos esfuerzos para promover la lengua corsa entre la juventud (clases bilingües, se enseña en la mayoría de las escuelas primarias como materia opcional).

Antaño lengua oral, mezcla de orígenes latinos, italianos y ligur, la regula y estructura la Universidad de Corte (Università Pasquale Paoli di Corti) y es defendida por numerosas asociaciones insulares.

Deporte 

Uno de los eventos deportivos que se disputan en Córcega es el Rally de Córcega, prueba que se organiza desde 1956 y que ha sido puntuable para el Campeonato Mundial de Rally desde 1973 hasta 2008. En 2011 se incorporó al Intercontinental Rally Challenge, y en 2013 al Campeonato de Europa de Rally.

Los dos equipos de fútbol profesionales más populares de Córcega son el AC Ajaccio y el SC Bastia, que han jugado en la primera división profesional en distintos períodos desde la década de 1960.

Gastronomía 
La gastronomía corsa es mediterránea y de montaña. Los principales productos son derivados de la castaña, los cítricos, la charcutería de cerdo y la leche y queso de oveja. Los productos que tienen una denominación protegida son:

 El vino de Córcega, con nueve denominaciones de origen.
 La miel corsa (mele di Corsica), con seis variedades diferentes.
 El brocciu, queso de leche de cabra y de oveja
 El aceite de oliva (oliu di Corsica) con dos denominaciones: virgen y extra virgen.

Otros productos tradicionales son:
 En charcutería: figatellu (salchicha de hígado), prizuttu (jamón seco), coppi, lonzu, panceta.
 El civet de jabalí.
 En quesos: bastilicacciu, calinzanu, niolincu, venachese y sartinesi.
 En pastelería: la pulenda (harina de castaña), los niccia (crêpes a base de harina de castaña) y los canistrelli (galletas de limón, anís y castaña).
 Cerveza elaborada con harina de castaña
 Licores de sidra, de castaña y de madroño
 Dulces y mermeladas (higo, mirto, castaña). El dulce de higo se sirve habitualmente como acompañamiento a los quesos

Personas notables

Véase también 

 Torres genovesas de Córcega

Referencias

Bibliografía 

 Boswell, James, An Account of Corsica, the Journal of a Tour to that Island; and the Memories of Pascal Paoli, Glasgow, R & A Foulis, 1768;
 P. Antonetti, Histoire de la Corse, Laffont, París, 1902;
 X. Poli, La Corse dans l'Antiquité et dans le haut Moyen Age, París, 1907;
 L. Villat, Histoire de Corse, Bovin et C.ie, París, 1914;
 R. Emanuelli, Gênes et l'Espagne dans la guerre de Corse (1559-1569), Picard, París, 1964;
 P. Arrighi, F. Pomponi, Histoire de la Corse (collana Que sais-je?, 262), Presses Universitaires de France, París, 1967;
 F. Ettori, La paix génoise, in Histoire de la Corse, P. ARRIGHI, Toulouse, 1971;
 R. Emanuelli, Le gouvernement de Louis XVI offre à la République de Gênes la rétrocession de la Corse (1790), Annales historiques de la Révolution française, XLVII, 1974;
 M. Torsello, Le operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943, Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma, 1975;
 R. Cruccu, L'Italia e la Corsica nella seconda guerra mondiale en Memorie storiche militari, Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma, 1977;
 Jean Defranceschi, Recherches sur la nature et répartition de la propriété foncière en Corse de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au milieu de XIXe siècle, Ajaccio, 1986;
 AA.VV., Verbali delle riunioni tenute dal Capo di SM Generale, Vol. IV (1° genn. - 7 sett. 1943), Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma, 1987;
 Sabino Acquaviva La Corsica: Storia di un genocidio, Franco Angeli, Milán, 1987;
 Georges Oberti, Pasquale de' Paoli, Ed. Pasquale de' Paoli, 1990;
 Ghjacumu Thiers, Santu Casanova è a lingua Corsa, ADECEC Cervioni, 1992;
 C. Paletti, Un'operazione riuscita: Corsica settembre 1943 en Memorie storiche militari, Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma, 1999;
 Michel Rocard, Corse : Jacobins, ne tuez pas la paix!, Le Monde, París, 2000.
 Dorothy Carrington, Granite Island: Portrait of Corsica, Penguin Classics, 2008, ISBN: 0141442271

Enlaces externos 
Las Wikipedias en corso y francés son versiones de Wikipedia en idiomas que se hablan en esta isla. Puedes visitarlas y contribuir en cada una de ellas.<noinclude>

 Córcega : una montaña en el mar - Sitio oficial.

Archipiélagos e islas del mar Mediterráneo de Francia
 
Historia de Génova